A Temporada da Red Bull Air Race World Series de 2003 foi a primeira temporada da Red Bull Air Race World Series. Foi iniciada em 28 de junho de 2003 e finalizada em 20 de agosto.

Na temporada de 2003, houve apenas duas sedes da disputa aérea, Zeltweg na Áustria e Budapeste na Hungria.

Seis pilotos competiram na primeira etapa. Por causa da disputa de tempo, não foram distribuídos pontos. Na segunda e última etapa, apenas três pilotos participaram. O húngaro Péter Besenyei ganhou a disputa em Budapeste e também o campeonato de 2003 com 6 pontos. Klaus Schrodt da Alemanha tornou-se o segundo, logo à frente do piloto norte-americano Kirby Chambliss

Calendário da disputa

Colocações e resultados

Legenda:
 DNP: Não participou
 DNS: Não disputou
 NC: Não se classificou

Aeronaves

Ligações externas
 Detalhes da Air Races de 2003

Red Bull Air Race World Series
Red Bull Air Race World Series